Mes musulmà: vegeu ramadà
 Dinastia turca dels Ramazanoğulları (abans Ramadan Oghullari), també ramazànides
 Beylik de Ramadan o Ramazan o Beylik de Ramazan-oğlu o Beylik de Ramadan-oghlu (abans Ramadan-Oghlu)